Па́ркер () — англійське прізвище, похідне від давньофранцузького, означає доглядач парку. 57-е за поширенністю прізвище у Великій Британії.

Відомі носії

А 
 Адріан Паркер (;  1951) — британський сучасний п'ятиборець.
 Алан Паркер (; 1944—2020) — британський кінорежисер, письменник, продюсер.
 Алекс Паркер:
 Алекс Паркер (; 1935—2010) — шотландський футболіст і футбольний тренер.
 Алекс Паркер (;  1987) — американський астроном.
 Аль Паркер (, уроджений Ендрю Роберт Окун, ; 1952—1992)— американський гей- порноактор, продюсер, та режисер.

Б 
 Бернард Паркер (;  1986) — південноафриканський футболіст.
 Боббі Паркер (; 1891—1950) — шотландський футболіст.
 Бонні Паркер (; 1910—1934) — американська грабіжниця часів Великої депресії.
 Бріджет Паркер (; 1939) — британська вершниця, олімпійська чемпіонка (1972).

Г 
 Генрі Паркер (; 18??—19??) — британський інженер в колоніальному Цейлоні у вікторіанські часи.
 Грем Паркер (;  1950) — британський вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів.

Д 
 Джефф Паркер (,  1964) — американський хокеїст.
 Джин Паркер (; 1915—2005) — американська акторка.
  (; 1863—1937) — американський винахідник, засновник компанії «Parker Pen Company».
 Джошуа Паркер (;  1990) — антигуанський футболіст, півзахисник, нападник.
 Джуніор Паркер (, уроджений Герман Паркер, мол., ; 1932—1971) — американський блюзовий співак, виконавець на губній гармоніці та автор пісень.
 Дороті Паркер (, уроджена Ротшильд; 1893—1967) — американська письменниця, сценаристка, критик, сатирик і феміністська поетеса.

Е 
 Една Паркер (; уроджена Скотт, ; 1893—2008) — американська вчителька, довгожителька.
 Енніс Паркер (;  1956) — американська політична діячка.

К 
 Келлі Паркер (;  1981) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Кендейс Паркер (;  1986) — американська баскетболістка, олімпійська чемпіонка (2008, 2012).
 Кетрін Лангло-Паркер (, уроджена: Кетрін Еліза Самервіль «Кеті» Стоу, ; 1856—1940) — австралійська письменниця і фольклористка.
 Кіара Паркер (;  1996) — американська легкоатлетка.
 Куана Паркер (; 1845—1911) — вождь індіанського племені команчів.

Л 
 Лоутон Сайлас Паркер (; 1868—1954) — американський художник-імпресіоніст.

М 
 Майло Паркер (; 2002) — британський актор.
 Медісон Паркер (, уроджена Жанетт Фрешль, ; 1989) — угорська порноакторка.
 Мері-Луїз Паркер (;  1964) — американська акторка і письменниця. Лауреатка премій «Еммі», «Тоні» і двох «Золотих глобусів».
 Метт Паркер (; 1980) — австралійський автор рекреаційної математики, YouTube-особистість і комунікатор.

Н 
 Нік Паркер (;  1954) — британський генерал.
 Ніко Паркер (; нар.2004) — британська акторка.

П 
 Пітер Паркер (; 1804—1888) — американський лікар і місіонер.
 Пол Паркер (;  1964) — англійський футболіст, захисник.

Р 
 Роберт Аллан Паркер (;  1936) — астронавт США.
 Роберт Паркер (; 1932—2010) — американський белетрист, автор детективних романів.

С 
 Сара Джессіка Паркер (;  1965) — американська акторка.
 Скотт Паркер (; 1980) — англійський футболіст, півзахисник.
 Скотт Паркер (;  1978) — канадський хокеїст.

Т 
  (; 1810—1860) — американський релігійний діяч, філософ і аболіціоніст.
 Том Паркер (; 1897—1987) — англійський футболіст, правий захисник і футбольний менеджер.
 Тоні Паркер (;  1982) — французький професійний баскетболіст.
 Трей Паркер (;  1969) — американський кіноактор, актор озвучування, аніматор, кінорежисер, музикант і сценарист.

Ч 
 Чарлі Паркер (; 1920—1955) — американський джазовий саксофоніст і композитор.

Ш 
 Шон Паркер (;  1979) — інтернет-підприємець, відомий як співзасновник Napster, Plaxo та Facebook.

Ю 
 Юджин Паркер (;  1927) — американський астрофізик.

Примітки